Sint-Gillis, een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België
 Frans voor de heilige Egidius
 Een buurt in Luik-Centrum: Saint-Gilles (Luik)

 Saint-Gilles (Gard), hoofdplaats van het kanton Saint-Gilles
 Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Gilles (Indre)
 Saint-Gilles (Manche)
 Saint-Gilles (Marne)
 Saint-Gilles (Saône-et-Loire)
ook:
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée 
Saint-Gilles-de-Crétot, Seine-Maritime
Saint-Gilles-de-la-Neuville, Seine-Maritime
Saint-Gilles-des-Marais, Orne 
Saint-Gilles-du-Mené, Côtes-d'Armor
Saint-Gilles-les-Bois, Côtes-d'Armor
Saint-Gilles-les-Forêts, Haute-Vienne
Saint-Gilles-Pligeaux, Côtes-d'Armor
Saint-Gilles-Vieux-Marché, Côtes-d'Armor